Die 1. Division 1956/57 war die zwölfte Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 18. August 1956 und endete am 9. Juni 1957. Titelverteidiger war Aarhus GF.

Modus 
Da entschieden wurde ab der Saison 1958 die Spielzeit dem Kalenderjahr anzupassen (Saisonbeginn im März, Saisonende im November) wurde zusätzlich noch eine dritte Runde gespielt. Zehn Teams spielten in der Liga insgesamt drei Mal gegeneinander, so dass jedes Team 27 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritte der 2. Division spielte gegen den Zehnten der 1. Division um die Teilnahme an der Saison 1958. Diese wurde auf zwölf Vereine aufgestockt.

|}

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1956 57
Fußballsaison 1956/57